LyricWiki était un site Web de type wiki consacré aux paroles de chansons. Son interface est en anglais, mais il est ouvert aux paroles de chansons dans toutes les langues, et contient aussi des traductions faites par les contributeurs. Il fut créé en 2006, et est depuis 2009 hébergé par Wikia.

Les paroles sont données au format brut et non pas au format de fichiers .lrc, ils ne contiennent donc pas les horodatages permettant la synchronisation avec la chanson.

Jusqu'à début 2016, le wiki proposait une API Web permettant de récupérer les informations sur un artiste ainsi que les paroles des chansons. Celle-ci a été utilisée dans de nombreuses extensions pour des logiciels tels que Winamp, iTunes ou Windows Media Player. Cependant, celle-ci a fermé à cause de problèmes liés aux droits. 
Depuis  les nouveaux arrivants étaient interdit.

L'encyclopédie de Fandom, en fin de vie, ne comptait plus que quelques membres du STAFF de Fandom et l'encyclopédie a été fermée le 21 septembre 2020.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Rap Genius
 MetroLyrics
 Wikia

Liens externes 

Chanson
Wiki
Site web disparu